Magyarország
 Balatonederics, község Veszprém megyében, a Tapolcai járásban
 Pusztaederics, község Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban